Capeta

Pessoas
Edílson da Silva Ferreira - futebolista brasileiro conhecido como "Capetinha"
Sandy Capetinha

Desambiguação